

Населені пункти та їхні частини

 Краскув — село в гміні Марциновіце Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Краскув — село в гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства
 Краскув — колонія в гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства

Примітки